Popkorn steht für:

 Eine falsche Schreibweise von Popcorn (gepuffte Maiskörner)
 Ein Partyduo namens Popkorn

Siehe auch:
 Popcorn (Begriffsklärung)